Polen Rundt 2018 var den 75. udgave af det polske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 4. til 10. august 2018. Løbet var en del af UCI World Tour 2018. Den samlede vinder af løbet blev polske Michał Kwiatkowski fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere
 Michael Mørkøv kørte for 
 Lars Bak kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018